Elodia – album szwajcarskiego duetu Lacrimosa
 Elodia – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim
 Elodia – rodzaj muchówek z rodziny rączycowatych